salami – wędlina pochodząca z Włoch.
 salami – rodzaj półtwardego sera.